|}

Der Ramal de Jacutinga ist eine historische Eisenbahnstrecke in den damaligen Provinzen Rio de Janeiro und Minas Gerais in Brasilien.

Geschichte 

Der Ramal de Jacutinga wurde durch die Bahngesellschaft Cia. E. F. União Valenciana gebaut und 1871 wurde das erste Teilstück von Valença nach Desengano (Juparanã) fertiggestellt. 1880 wurde die Strecke bis Rio Preto verlängert. 

Erst 1910, zusammen mit der Herstellung des Bahnnetzes Rede Viação Fluminense der EFCB - Linha Auxiliar wurde die Strecke von der Bahngesellschaft Estrada de Ferro Central do Brasil und die Gesamtstrecke in einheitlicher Spurbreite von Portella bis Rio Preto in Betrieb genommen und 1918 war der Ausbau bis Santa Rita do Jacutinga abgeschlossen. 

1963 wurde der Streckenteil von Portella bis Barão de Vassouras an die Gesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina übertragen. Aber schon 1970 wurden alle Teilstrecken des Ramal de Jacutinga endgültig stillgelegt. Sogar die Gleise wurden zwischenzeitlich entfernt.

Weblinks 

 Historische Karte des Ramal de Jacutinga
 Eisenbahnstationen in Brasilien

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)
Verkehr (Minas Gerais)